Les districts sont la principale subdivision administrative de l'Ouganda. Ils sont répartis entre 4 régions principales (le Nord, l'Ouest, l'Est et le Centre). La capitale Kampala constitue une subdivision territoriale à part entière.
 
Les districts portent généralement le nom de leur ville principale, qu'il s'agisse d'un centre administratif ou commercial. Chaque district se divise à son tour en comtés et en municipalités.

Le nombre de district augmente régulièrement, par division des districts existants : en 2017, ils étaient au nombre de 127.

Liste 

Les numéros des districts renvoient à la carte des districts de 2010. Les chiffres indiqué sur la population de chaque district sont ceux du recensement de 2002. Les données fournies par les comtés et les sous-comtés ont été utilisées pour déterminer les chiffres de population des districts créés ou modifiés après 2002, car à cette date il n'y avait encore que 56 districts. Cependant, certains tracés des comtés et des sous-comtés ont pu être modifiés depuis, ce qui rend possibles de légères erreurs dans les chiffres indiqués ici.

Anciennes répartitions

Références

Liens externes 
  Ministère ougandais du Gouvernement local
  Site du Parlement ougandais
  Site du Bureau ougandais des statistiques

 00